Ри́хард Миха́йлович Фронштейн (род. а, Москва, Российская империя — 14 апреля 1949 года, Москва, СССР) — советский , академик АМН СССР (1946).

Биография 
Родился 8 февраля 1882 года.

В 1907 году — окончил медицинский факультет МГУ и до конца жизни (с небольшим перерывом) работал там же (в 1930 году факультет выделен в 1-й Московский медицинский институт).

В 1916 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Вакцинотерапия и вакцинодиагностика гонорейных заболеваний».

С 1922 года — профессор кафедры урологии Высшей медицинской школы (позднее медицинский факультет 2-го МГУ, 2-й ММИ).

С 1923 года — заведующий кафедрой урологии медицинского факультета 1-го МГУ (с 1930 года — 1-й ММИ), и 1921 одновременно заведующий отделением мужской гонореи и заведующий кафедрой гонореи в Государственном венерологическом институте (сейчас — Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт).

Умер 14 апреля 1949 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 
Его именем названа клиника урологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Научная деятельность 

Разработал показания к лечению почечно-каменной болезни, внес много ценного в диагностику туберкулеза мочевой системы, в вопросы ранней диагностики опухолей почек и другие.

Разработал показания к оперативному лечению гипертрофии предстательной железы, предложил оригинальную операцию тунелизации уретры при огнестрельных ранениях мочеполовых органов.

Разработал асептический метод и всю систему лечения гонореи.

Автор свыше 140 научных работ, в том числе руководства по оперативной урологии (совместно с С. П. Федоровым), и совместно с ним же являлся основателем журнала «Урология» (в 1922 году) и в течение 19 лет был его ответственным редактором.

В 1947 году под его редакцией была опубликована монография «Военная травма мочеполовых органов и её лечение».

Редактор редакционного отдела «Хирургия» 1-го издания БМЭ.

В 1929 году был одним из организаторов Всесоюзного научного общества урологов, являлся бессменным председателем Московского и Всесоюзного научных обществ урологов.

Был почетным членом Московского, Ленинградского, Итальянского, Венгерского и Берлинского обществ урологов.

Сочинения 
 Вакцинотерапия и вакцинодиагностика гонорейных заболеваний, диссертация, М., 1916;
 Конспект лекций по гонорее и расстройству половых функций у мужчин, М., 1922;
 Гонорея и расстройства половых функций у мужчин, М., 1926;
 Методика исследования и общая диагностика заболеваний мочевых путей, Руководство практической хирургии, под редак С. С. Гирго-лава и др., т. 7, с. 3, М.— Л., 1931;
 Злокачественные опухоли, под ред. H. Н. Петрова, т. 2, М.— Л., 1934 (авт. ряда гл.);
 Оперативная урология, М.— Л., 1934 (авт. ряда гл. и ред. совм. с Федоровым С. П.);
 Учение о гонорее, в книге: Мещерский Г. И. Учебник по кожным и венерическим болезням, с. 371, М.— Л., 1936;
 Урология, 1-е изд., М.— Л., 1938: 3-е изд., М.— Л., 1949;
 Избранные труды, М., 1953.

Библиография 
 Пытель Ю. А. и 3олотаpев И. И. Рихард Михайлович Фронштейн (К 100-летцю со дня рождения), Урология и нефрология, № 1, с. 61, 1982;
 Рихард Михайлович Фронштейн, под редакцией Б. Д. Петрова, М., 1962.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1936)

Ссылки

Примечания 

Выпускники медицинского факультета Московского университета
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Преподаватели РГМУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище